Turmalina (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Turmalina (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Turmalina (album), een album van de Uruguayaanse zangeres Natalia Oreiro